Ло́гинов (Ло́гинова) — русская фамилия, происходящая от имени Логгин.

Известные носители

А 
 
 Логинов, Алексей Романович (1903—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 
 Логинов, Аркадий Петрович (1921—1987) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Б

В 
 Логинов, Вадим Андреевич (род. 1999) — российский футболист.
 Логинов, Вадим Петрович (1927—2016) — советский дипломат и партийный деятель.
 Логинов, Валерий Александрович (род. 1955) — российский шахматист и тренер.
 
 
 
 
 Логинов, Владлен Терентьевич (род. 1929) — советский историк, исследователь биографии В. И. Ленина.
 Логинов, Вячеслав Юрьевич (род. 1979) — председатель Заксобрания Амурской области.

Г—Я 
 Логинов, Геннадий Николаевич (род. 1947) — российский генерал-полковник.
 Логинов, Георгий Михайлович (1922—2000) — советский спортсмен (футбол, хоккей с мячом, хоккей с шайбой).
 
 
 
 Логинов, Иван Иванович (более известен как Осмин Йыван) (1915—1997) — марийский советский поэт, прозаик, переводчик, журналист, редактор, педагог, народный поэт Республики Марий Эл. 
 Логинов, Лев Николаевич (1935—2014) — советский и российский машиностроитель, предприниматель.
 Логинов, Леонид Семёнович (1925—2000) — Герой Советского Союза.
 
 
 Логинов, Савелий Прохорович (1913—1960) — первый секретарь Архангельского обкома КПСС.
 Логинов, Святослав Владимирович (род. 1951) — российский писатель-фантаст.
 
 Логинов, Фёдор Георгиевич (1900—1958) — начальник работ по строительству Сталинградской ГЭС.
 Логинов, Юрий Алексеевич (род. 1967) — казахстанский игрок в хоккей с мячом.
 Логинов, Яков Кондратьевич (1897 — ?) — директор Пермского химико-технологического института (1932—1933)



См. также